Хајнрих IX, војвода Баварске (1074 - Равензбург, 13. децембар 1126) је био војвода Баварске. Био је син Велфа IV и Јудите Фландријске.

Породично стабло 

Рођени 1074.
Умрли 1126.
Династија Велф
Војводе Баварске